Кубок Молдавии по футболу сезона 1993/1994 — третий розыгрыш Кубка Молдавии, проводился с 1993 по 1994 год. Обладателем трофея стал тираспольский «Тилигул».

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Молдовы 1993—1994 г.г.
 Moldova 1994
 Архив всех розыгрышей Кубка Молдовы

1994
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Молдавии в 1993 году
Спорт в Молдавии в 1994 году